La palabra albergue puede referirse a:

Nombres comunes 

 Albergue juvenil (también hostal u hostel), lugar que brinda alojamiento por renta, donde los huéspedes (principalmente de entre 18 y 26 años de edad) comparten un espacio designado. Se diferencia del hotel al ser más barato.

 Albergue transitorio, servicio similar al de un hotel, donde se busca principalmente dar privacidad a las personas que busquen tener relaciones sexuales

Cine 

 El albergue rojo, película francesa de 1951.

 El albergue rojo, película francesa de 2007 basada en la versión homónima de 1951.

Televisión 

 El Albergue, serie mexicana de 2012 producida por Grupo Imagen.

Enlaces externos